Quinet ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Quinet (1831–1900), französischer Photograph
 Alexandre Quinet († 1900), französischer Fotograf
 Edgar Quinet (1803–1875), französischer Schriftsteller und Historiker
 Fernand Quinet (1898–1971), belgischer Cellist, Komponist und Dirigent
 Marcel Quinet (1915–1986), belgischer Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Edgar Quinet (Métro Paris), Pariser Métrostation